Aonach Beag ist der Name folgender Berge:
 Aonach Beag (Ben Alder), 1116 Meter hoher Berg in Schottland
 Aonach Beag (Ben Nevis), 1234 Meter hoher Berg in Schottland